De derde editie van het Europees kampioenschap badminton voor landenteams werd in 2010 gehouden in Warschau, Polen. Het toernooi duurde vijf dagen, van 16 tot en met 21 februari.

Medailleoverzicht

Mannentoernooi

Vrouwentoernooi 

Europese kampioenschappen badminton
Badminton in 2010
Badminton
Sportevenement in Warschau